Köthen kan syfta på:

  Köthen (Anhalt) – stad i Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Tyskland.
 Landkreis Köthen – administrativt distrikt i Sachsen-Anhalt mellan 1990 och 2007, med Köthen som huvudort.
 Kreis Köthen, – administrativt distrikt i Bezirk Halle i Östtyskland mellan 1952 och 1990, med Köthen som huvudort.
 Köthen, Märkisch Buchholz – en ort och administrativ stadsdel i staden Märkisch Buchholz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Tyskland
 Köthen (Ostpreussen) – en tidigare ort i Ostpreussen, idag en ödeby i Rajon Gwardeisk, Kaliningrad Oblast.
 Anhalt-Köthen – ett furstendöme 1603–1806, hertigdöme 1806–1853
 10747 Köthen – en asteroid i huvudbältet